Polk City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Polk City (Florida), im Polk County
 Polk City (Iowa), im Polk County